

Personer med efternamnet Lindhagen

 Albert Lindhagen (1823–1887), stadsplanerare, jurist och politiker
 Anna Lindhagen, flera personer
 Anna Lindhagen (pedagog) (1858–1910), pedagog
 Anna Lindhagen (politiker) (1870–1941), politiker
 Arthur Lindhagen (1884–1950), jurist
 Arvid Lindhagen (1856–1926), astronom
 Carl Lindhagen (1860–1946), jurist och politiker
 Emmy Lindhagen (1862–1915), sjuksköterska och föreningsadministratör
 Erik Lindhagen (född 1987), ishockeyspelare
 Georg Lindhagen (1819–1906), astronom
 Jan Lindhagen (1935–2010), samhällsvetare
 John Lindhagen  (1858–1909), skådespelare och tecknare
 Lars Lindhagen (1906–1982), präst
 Manne Lindhagen, flera personer
 Manne Lindhagen (ingenjör) (1891–1973)
 Manne Lindhagen (läkare)  (1868–1936)
 Nils Lindhagen (1909–1989), museiman
 Sven A Lindhagen (1896–1969), sportjournalist
 Teodor Lindhagen (1863–1923), präst
 Åsa Lindhagen (född 1980), civilingenjör och politiker, miljöpartist

Stadsplanering och stadsbyggnad i Stockholm
Lindhagenplanen, generalplan för Stockholm, 1866
 Lindhagenplanen 2.0, idealplan för Stockholm 2012

Västra Kungsholmen
 Projekt Lindhagen, stadsutvecklingsprojekt 2000-talet
 Lindhagens Centrum
 Lindhagensgatan
 Lindhagensplan

Södermalm
 Anna Lindhagens täppa, park, 1900-talets början 
 Anna Lindhagens minne, skulptur  av Kerstin Kjellberg-Jacobsson, 1987

Övrigt
 Lindhagens kulle, Norra begravningsplatsen

Externa länkar
 Lindhagen, släkt i Svenskt biografiskt lexikon band 23 (1980–1981), sida 460.

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn